Ouverture – brano orchestrale che si esegue a sipario chiuso prima dell'inizio di un'opera lirica
 Ouverture – singolo del rapper italiano Lazza
 Ouverture 1812 – composizione per orchestra di Pëtr Il'ič Čajkovskij
 Ouverture francese – forma musicale del periodo barocco
 Ouverture francese – composizione per clavicembalo di Johann Sebastian Bach
 Ouverture italiana – brano orchestrale che nel tardo XVII e nel XVIII secolo apriva opere, oratori e lavori a larga scala
 Ouverture tragica – ouverture scritta da Johannes Brahms durante l'estate del 1880